Floristik steht für:

 Floristik (Wissenschaft), Wissenschaft von der Pflanzenwelt eines Gebiets
 Floristik (Handwerk), handwerkliche und künstlerische Gestaltung von Blumen- und Pflanzenschmuck

Siehe auch: